Fábrica de Pólvora (Rio de Janeiro) — no Brasil
Fábrica da Pólvora de Barcarena — em Oeiras, Portugal

Desambiguações de topônimos